Louvigny puede referirse a: 

 Louvigny, comuna francesa situada en Calvados.
 Louvigny, comuna francesa situada en Mosela.
 Louvigny, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.
 Louvigny, comuna francesa situada en Sarthe.